

Lista premierów Haiti

Bibliografia 

 Rulers.org